Willard Van Orman Quine – filozof amerykański
Robert Quine – gitarzysta amerykański
 Quine – program komputerowy